Марк Айзерман — радянський учений в галузі механіки і теорії управління
 Стів Айзерман — канадський хокеїст